Amurru jako nazwa geograficzna:
 pierwotnie – nazwa krainy położonej na zachód od Mezopotamii
 od XIV w. p.n.e. – nazwa amoryckiego państwa w Syrii
 Amurru – akadyjska nazwa ludu Amorytów